Пётр Лавро́в:
 Лавров, Пётр Алексеевич (1856—1929) — российский славист, профессор.
 Лавров, Пётр Евстафьевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Лавров, Пётр Иванович (1907—1983) — русский художник, график-иллюстратор.
 Лавров, Пётр Лаврович (1823—1900) — идеолог народничества.
 Лавров, Пётр Михайлович (род. 1948) — российский физик-теоретик.